De 54e editie van de Ronde van Turkije vond in 2018 plaats van 9 oktober tot en met 14 oktober. De start was in de Turkse stad Konya en de finish in Istanboel.  De wedstrijd maakte deel uit van de UCI World Tour 2018 in de categorie 2.HC. Aan de start stonden 140 renners van 20 ploegen. Deze editie werd gewonnen door de Spanjaard Eduard Prades.

Ploegen 
Twintig teams namen deel aan de race, negen World Tour-teams, tien professionele continentale teams en een Turks nationaal team.

Etappes 
Deze Ronde van Turkije bestond uit zes etappes verdeeld in twee vlakke etappes, twee etappes van de middelgebergte en twee etappes in de hoge bergen, die tezamen een traject van 950 kilometer vertegenwoordigen.

Etappeoverzicht

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

Eindklassement

Algemeen eindklassement 

 

2018
UCI Europe Tour 2018
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2018